

Persone 
 Bernhard Bendel – sacerdote cattolico tedesco fondatore dell'Opus Spiritus Sancti
 Franz Bendel – pianista e compositore tedesco

Altro 
 Bendel – ex divisione amministrativa della Nigeria
 Bendel Insurance Football Club – società calcistica nigeriana con sede nella città di Benin City